Чинантла има више значења:

 Чинантла (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Чинантла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чинантла (Чинантла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику